Sergei Ryschikow () ist der Name folgender Personen:

* Sergei Nikolajewitsch Ryschikow (* 1974), russischer Kosmonaut
 Sergei Wiktorowitsch Ryschikow (* 1980), russischer Fußballtorwart